Kreutel ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Franz Kreutel (1916–1981), österreichischer Orientalist und Botschafter
 Ursula Kreutel (* 1965), deutsche Leichtathletin und Politikerin